Українська Волонтерська Служба або УВС — українська громадська організація, яка була заснована в Одесі у 2017 році Анною Бондаренко. 11 серпня 2017 року організація була офіційно зареєстрована. Наразі спільнота організації становить понад 200 тисяч волонтерів, серед них Агенти Волонтерства, Шкільні Агенти Волонтерства, випускники інших програм, а також локальні волонтери, які допомагають у рідних містах.

Опис 
Одним з перших проєктів був «Шкільний Урок Волонтерства». Тоді до 30 шкіл Києва, Одеси, Львова завітали Терехова Тетяна, Ольга Руднєва та інші відомі лідер(к)и думок, благодійники та волонтери з різних сфер. Вони провели зустрічі для учнів 10-11 класів, де розповіли як старшокласники можуть долучитись до волонтерства.

У 2018 році розпочався проєкт «Агенти Волонтерства», який діє за підтримки Національного фонду за демократію. 50 волонтерів по всій країні почали розвивати локальні волонтерські спільноти та допомагати у різних сферах.

Починаючи з 2018 року Українська Волонтерська Служба співпрацює з Міністерством молоді та спорту та Державним інститутом сімейної та молодіжної політики, куруючи програму «Молодіжний працівник» та розробляючи для неї кваліфікаційні тренінги та навчальні програми.

У 2019 році УВС була створена Аналітична записка стану волонтерства в Україні, а також низка рекомендацій, які були передані тодішньому Міністру культури Володимиру Бородянському.

Після початку пандемії, у березні 2020 року, стартував Волонтерський центр допомоги під час пандемії коронавірусу. Метою центру була допомога людям, що залишились на самоті та не мали можливість вільно пересуватись через карантинні обмеження. Люди залишали запити через гарячу лінію, а волонтери доставляли продукти та ліки. Завдяки центру більше тисячі людей отримали необхідну допомогу від волонтерів.

У червні 2020 року Українська Волонтерська Служба та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні запустили проєкт «Мій телефонний друг». Мета проєкту — об'єднати волонтерів та підопічних у телефонних розмовах, встановити довіру між поколіннями та інформувати про правдиві речі, розвіюючи фейки. За два роки діяльності проєкту понад 9500 волонтерів стали телефонними друзями.

У 2021 році стартувала Національна Волонтерська Платформа — ресурс створений для пошуку волонтерських можливостей та масштабування волонтерського руху. Проєкт створений  спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та компанією SoftServe, реалізується за підтримки Міністерства молоді та спорту України. 9 квітня 2021 року Українська Волонтерська Служба підписала меморандум з Міністерством молоді та спорту в Україні та Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ України про зобов'язання щодо розвитку «Волонтерської Платформи», а отже  —  підтримки молодіжного волонтерства в Україні.

У 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ на територію України Штаб Української Волонтерської Служби — це напрям роботи організації, в рамках якої команда координує волонтерську та гуманітарну допомогу по Україні під час війни. До головних завдань штабу входить: допомогти та підтримати українців під час війни, посилити державу, громадські організації, фонди та ініціативні групи завдяки мобілізації волонтерів, збільшити обізнаність українського суспільства про способи ефективної допомоги, безпеку та правила волонтерства під час війни. З перших днів війни в організації запрацювала Волонтерська гаряча лінія, яка працює у форматі телеграм-бота.

Примітки

Посилання 
 Волонтерська Платформа — ресурс для пошуку можливостей волонтерства
 Паляниця.інфо — ресурс для пошуку волонтерської та гуманітарної допомоги
 Інтерв'ю із засновницею Анною Бондаренко

Організації, засновані 2017
Громадські організації Одеси
Волонтерські організації України